Nattsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nattsjön, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (14,9 ha)
Nattsjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (32,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn